La mine de charbon Komsomolets Donbassou (en ) est une mine de charbon située en Ukraine, dans l'oblast de Donetsk.

Production 
Avec des réserves estimées de  de charbon , sa production annuelle est de . Elle appartient à DTEK et c'est le la plus productive d'Ukraine.

Notes et références 

Komsomolets
Oblast de Donetsk